El título Life Goes On puede referirse a:

 La serie de Tv  Life Goes On, emitida entre 1989 y 1993.
 La canción Life Goes On del grupo de glam metal Poison.
 La canción Life Goes On de 2Pac.
 La canción Life Goes On de Gym Class Heroes.
 La canción Life Goes On de Fergie.
 La canción Life Goes On de BTS